Orianesi – abitanti di Oriano (Cassago Brianza)
Orianesi – abitanti di Oriano sopra Ticino